Aleksandăr Georgiev (1990) – cestista bulgaro
 Aleksandăr Georgiev (1997) – calciatore bulgaro
 Asen Georgiev (1993) – calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Blagoj Georgiev (1981) – calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Blagoj Georgiev Makendžiev (1988) –  calciatore bulgaro, di ruolo portiere
 Boban Georgiev (1997) – calciatore macedone
 Boris Georgiev Nikolov (1929-2017) – pugile bulgaro
 Boris Georgiev (1982) – pugile bulgaro
 Bozhidar Georgiev Iskrenov (1962) – ex calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Georgi Dimitrov Georgiev (1959-2021) – ex calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Georgi Georgiev (1963) – ex calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Hristo Georgiev Jovov (1977) – calciatore bulgaro, di ruolo attaccante
 Ilija Georgiev Mirčev (1934-2007) – cestista bulgaro
 Ivo Georgiev (1972-2021) – ex calciatore bulgaro, di ruolo attaccante
 Kimon Georgiev (1882-1969) – generale e politico bulgaro
 Kiril Georgiev (1965) – scacchista bulgaro
 Martin Georgiev Marinov (1967) – ex canoista bulgaro
 Mihalaki Georgiev (1854-1916) – scrittore bulgaro
 Serghei Gheorghiev, o Sergej Georgiev (1991) – calciatore bulgaro naturalizzato moldavo, di ruolo centrocampista
 Spas Georgiev (1992) – calciatore bulgaro
 Stanko Todorov Georgiev (1920-1996) – politico comunista bulgaro
 Stefan Georgiev (1978) – ex cestista bulgaro
 Stoil Georgiev (1964) – ex calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Vasil Georgiev Božikov (1988) – calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Venelin Georgiev Alaikov (1933-2007) – compositore di scacchi bulgaro
 Viktor Michajlovič Georgiev (1937-2010) – regista sovietico
 Vladimir Georgiev Škodrov (1930-2010) – astronomo bulgaro
 Vladimir Ivanov Georgiev (1908-1986) – linguista, filologo e accademico bulgaro
 Zlatin Georgiev (1985) – cestista bulgaro